Чукен — река на Дальнем Востоке России, на юге Хабаровского края, левый приток реки Хор.

Длина реки — 83 км. Начинается на склонах горы Спутник (1805 м). Питание смешанное подземное, снеговое и дождевое. Дождевые паводки достигают значительных размеров. В верхнем и среднем течении этой реки имеются пороги «Шумный», «Длинный» и «Трудный».

В бассейне реки расположен заказник «Чукенский» площадью 220 тысяч га, созданный для сохранения популяции амурского тигра.

Притоки 
 Дзава
 Ахбио-Хуаликчи
 Дукпу
 Чамуза
 Има-Сикчи

Примечания 

Бассейн Хора
Реки района имени Лазо